De Moldavische voetbalclub Dacia Chisinau speelt sinds 2003 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Dacia Chisinau

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Moldavië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Dacia Chisinau
Dacia Chisinau